Amerikai Egyesült Államok
 Monterey (Indiana)
 Monterey (Kalifornia)
 Monterey (Kentucky)
 Monterey (Louisiana)
 Monterey (Massachusetts)
 Monterey (Michigan)
 Monterey (Mississippi)
 Monterey (Missouri)
 Monterey (Nebraska)
 Monterey (Clermont megye, Ohio)
 Monterey (Mercer megye, Ohio)
 Monterey (Tennessee)
 Monterey (Virginia)
 Monterey (Wisconsin)
 Monterey megye (Kalifornia)
egyéb
 Monterey-ciprus a ciprusfélék családjába tartozó növényfaj
 Monterey Pop D. A. Pennebaker 1968-ban bemutatott filmje
 Monterey-öböl Tengeri Rezervátum Kalifornia állam
 Monterey-fenyő